Berthe est un nom propre, utilisé comme prénom et nom de famille.

Étymologie 
Berthe est issu du nom de personne d'origine germanique Berhta, lui-même dérivé du mot ber(a)ht qui signifie « brillant » et « illustre ».

Prénom 
Berthe ou Berte est un prénom français féminin.

Il est issu de l'élément germanique ber(a)ht « brillant, illustre » que l'on retrouve dans des prénoms composés essentiellement masculins comme Albert, Robert, , Norbert, Bertrand etc.

En tant que prénom féminin, cet anthroponyme romanisé a été à l'origine très peu porté, et ce n'est qu'à partir du  qu'il connut une certaine vogue jusqu'à l'entre-deux-guerres. Il a pour variantes Berte, , Berthéa, Bertheline, Bertile, Bertilie et . Les Berthe sont fêtées le 4 juillet, en hommage à Berthe de Blangy.

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès :
 Berthe de Kent (°539 - vers 612)
 Berthe d'Avenay (), fondatrice et abbesse de l'abbaye d'Avenay ; fêtée localement le  en Occident et le 28 avril en Orient.
 Berthe de Blangy († 725), abbesse de Blangy ; fêtée le 4 juillet.
 Berthe de Bibourg († 1151), bienheureuse, née en Bavière, fille du comte d'Hilpoltstein,  sœur de saint Eberhard, hérita de la terre de Bibourg, y fonda un monastère bénédictin et un hospice ; fêtée le 6 août.
 Berthe de Vallombreuse († 1163), bienheureuse, née à Florence dans la famille des Alberti, bénédictine au monastère de Vallombreuse, abbesse à Cavriglia ; fêtée le 23 mars.

Autres personnalités portant ce prénom 

 Bertrade de Laon dite Berthe au Grand Pied (726-783), épouse du roi Pépin le Bref et mère de l'empereur d'Occident Charlemagne.
 Berthe (779/780 - après 823), une fille de Charlemagne.
 Berthe de Lorraine (863-925), fille de Lothaire II de Lotharingie.
 Berthe Bernage (1886-1972), écrivaine française.
 Berthe Bovy (1887-1977), comédienne belge.
 Berthe de Béhague (1868-1940), mécène française.
 Berthe de Blois, épouse du duc Alain III de Bretagne.
 Berthe de Bourgogne (964-1010), seconde épouse du roi Robert II de France.
 Berthe de Bretagne (1114-1156), épouse du comte de Cornouailles Alain le Noir.
 Berthe de Courrière (1852-1916), demi-mondaine française et maîtresse du général Georges Boulanger.
 Berthe de Hollande (v.1058-1093), épouse du roi Philippe  de France.
 Berthe de Kent (539 – v.612), épouse du roi Æthelbert de Kent.
 Berthe de Souabe (907-966), fille de Burchard II de Souabe, épouse de Rodolphe II de Bourgogne.
 Berthe de Turin (1051-1087), épouse de l'empereur Henri IV du Saint-Empire.
 Berthe (vers 1075-avant 1111), reine d'Aragon et de Navarre, épouse de Pierre  d'Aragon.
 Berthe Eimann-Briod (1895-1955), pseudonyme de Monique Saint-Hélier, écrivaine suisse romande.
 Berthe Faure (1842-1920), épouse du président de la République française Félix Faure.
 Berthe Fouchère (1899-1979), institutrice, syndicaliste, féministe et militante politique française.
 Berthe Granval (né en 1942), actrice française.
 Berthe Jalabert (1858-1935), actrice française.
 Berthe Kal (1913-2015), soprano et pédagogue française.
 Berthe Monmart (1921-1997), cantatrice française.
 Berthe Morisot (1841-1895), artiste-peintre français.
 Berthe Neulliès, écrivaine française.
 Berthe Noufflard (1886-1971), artiste-peintre française.
 Berthe Sylva (1885-1941), chanteuse française.
Berthe Warret (1905-1944), résistante française.
 Berthe Weill (1865-1951), galeriste parisienne du .

Personnalités portant ce patronyme 

 Thomas Berthe, , maire de Saint-Germain-des-Prés, laboureur et " miles ac Thomas Berte ". (Archives Nationales. L 780, parchemins  et 31; nom également orthographié Berte).
 Egildius Berthe, " Campsor parisiensis ", anobli par le roi de France Charles VI en 1399. (Archives Nationales, CARAN).
 Augustin Berthe (1830-1907), prêtre et missionnaire français de l'Église catholique.
 Denis Berthe (1768-1847), maire de la petite commune de Saint-Marc-Jaumegarde de 1835 à 1847.
 Gaston Berthe (1889-1952), résistant et homme politique français.
 Germain Berthé (1993-), footballeur international malien, gardien de but.
 Frédéric Berthe, réalisateur et scénariste français.
 Jean-Pierre Berthe, chercheur, professeur, ancien directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Nombreux ouvrages.
 Léon Noël Berthe, abbé et historien.
 Louis Berthe (1927-1968), ethnologue français.
 Michel Georges Berthe (1945-2013), dit Micberth, éditeur et pamphlétaire français.
 Ousmane Berthé, (1987-), footballeur international malien.
 Philippe Berthe (mort en 2008), danseur sur glace français.
 Richard Berthe, curé de Meudon, François Rabelais lui succéda en 1550.
 Sekou Berthé (1977-), footballeur malien.
 Thomas Berthe (1620-1697), prêtre lazariste, assistant général de la Congrégation. Saint-Vincent-de-Paul le désigna dans son testament comme son possible successeur.
 Armand Berthe (1925-2009), artiste peintre alésien né à Alexandrie (Égypte). Grand prix de la Ville de Marseille 1956.
 Valérie Berthé informaticienne et mathématicienne.

Divers 
 Berthe : la lettre B de l'alphabet radio français.
 Berthe de La Roche est un personnage de légende ardennaise.
 Adieu Berthe : adaptation française de la pièce de théâtre Room Service de John Murray et Allen Boretz.
 Le Microcèbe de Mme Berthe est le plus petit des lémuriens et le plus petit primate au monde.
 Rue Berthe : une rue du  de Paris.
 La Villa Berthe : œuvre de Hector Guimard qui fait partie des premières réalisations architecturales Art nouveau en France.
 Berthe, un film de Patrick Ledoux sorti en 1976.
 Berthe, une nouvelle de Guy de Maupassant.
 Berthe, un quartier HLM à La Seyne-sur-Mer.
 La Berthe, une rivière du département français d'Eure-et-Loir.

Références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de saints chrétiens
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre